«The Man Who Grew Too Much» () — тринадцатый эпизод двадцать пятого сезона мультсериала «Симпсоны». Выпущен 9 марта 2014 года в США на телеканале «FOX» вместе с эпизодом «Diggs».

Сюжет 

Во время «Дня научного кино» Мисс Гувер засыпает, поскольку её класс смотрит фильм, который, по мнению Лизы, не укладывается в план урока. Лиза даже доходит до создания своего плана уроков, который бы охватил то, что ученики должны были изучать. Вдруг то, что кажется землетрясением, нарушает повестку Лизы. Оказывается, тряска вызвана паническим бегством учеников в коридоре, потому что это «Вторник Taкo» (даже Гомер и его сотрудники пробираются в школу, чтобы воспользоваться этим днём). Лиза наблюдает, как Барт ест свой шестой тако, а повариха сохраняет салат для другого блюда. После того, как девочка спрашивает, не будут ли овощи гнить, повариха говорит ей, что овощи генетически модифицированы, поэтому они должны сохраниться. Пока Лиза читает о влиянии употребления генетически модифицированных продуктов в машине, Мардж мчится, чтобы добраться до церкви и успеть занять добровольную должность. Слишком поздно, когда Мардж назначается Недом на то, чтобы говорить с подростками о сексе. Это бесполезно хотя из-за того, что когда пара встречающихся подростков приходит на собрание, они приступают к «делу» просто перед Мардж.

Позже Лиза представляет свой доклад по поводу ГМО на собрании родителей в школе. После просмотра запутывающего видео Лиза убегает делать «реальные исследования проблемы» и обнаруживает, что генетически изменённые продукты на самом деле могут быть полезными, что становится неожиданностью для аудитории.

Когда корпорация проявляет интерес к инициативе Лизы по поводу производства генетически модифицированных продуктов питания, она показывает в исследовательском Лизе и её семье, что Сайдшоу Боб является главным ученым за всем этим. Как только Боб говорит, как он был испытуемым, чтобы обезьяны слишком много не пострадали, он пытается разжечь свои отношения с Симпсонами. Лиза, особенно, связывается с Бобом через их взаимную любовь к Уолту Уитмену, и Боб отмечает, что Лиза всегда была лучшим членом семьи из клана Симпсонов. Позже девочка пользуется компанией Боба в производстве генетически модифицированных продуктов питания.

Тем временем Мардж возвращается, чтобы снова поговорить с подростками о сексе, но на этот раз она использует пальчиковые марионетки. Однако подростки смеются, когда Мардж терпит неудачу. Дома Гомер наедине с Мардж пытается переубедить её не тратить время на бесполезных подростков, но сердитая Мардж решает использовать своего мужа в качестве примера для своего класса полового воспитания. Она приводит Гомера в церковь, чтобы рассказать группе, что она воздерживается от секса со своим партнером в течение двух дней. Простое изображение Гомера и Мардж, прикасающихся друг к другу, даёт подросткам достаточно основанную причину, чтобы поклясться дождаться секса после брака.

Во время посещения музея Лиза была поражена Бобом. Несмотря на то, что Бобу нужно было носить с собой белый каменный блок из тюрьмы, он наслаждается временем с девочкой. Когда последняя проходит под экспозицией, тяжелая модель падает и почти раздавливает её, но Боб вовремя спасает девочку. Однако Лиза хочет знать, откуда у Боба была сила, чтобы предотвратить раздавливание листового металла. Именно тогда Боб показывает Лизе, что успехом генетически модифицированных продуктов он смог изменить свою собственную ДНК. Боб также рассказывает Лизе, что настоящая причина их поездки в музей связана с его планами по использованию ДНК гениев из специальной выставки, чтобы стать самым умным из всех. Когда Барт приходит, чтобы спасти Лизу, Боб предупреждает, что он очень легко соблазняется убийственной яростью. После того, как пара посетителей беспокоит его на минуту, и он приходит в ярость, он начинает преследовать Барта и Лизу. Он бежит за ними со своими новыми «бедрами кузнечика» и «сонаром кита-убийцы». Он догоняет их на мосту через водоём, и дети умоляют его спеть, прежде чем он их убьет. Он поёт, но Мардж, Гомер группа воздержанных подростков приходят, чтобы остановить его. Когда Лиза говорит о Уолте Уитмене, Боб понимает, что он стал монстром, и пытается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста, но потом, на дне, вспоминает, что у него есть жабры.

В эпилоге (сделанный в дань Марсии Уоллес) Нед вспоминает, как сильно он любил Эдну, и (вместе с Нельсоном) грустит о её смерти.

Отношение критиков и публики 
В ночь премьеры эпизод посмотрели 3.75 миллионов человек с рейтингом 1.6, делая его вторым по популярности шоу в блоке «Animation Domination» в тот вечер. Эпизод получил положительные отзывы от критиков. «The A.V. Club» дал эпизоду оценку B + и похвалил голос Келси Грэммера и «сильное, прямолинейное повествование». Они подытожили: «Но самая большая награда любого эпизода это Сайдшоу Боб — Келси Грэммер, который через 24 года после своего первого появления в качестве испуганного, прерывисто убийственного, несоответственно культурного Роберта Андерданк Тервиллигера, может сделать героя жизненно смешным и угрожающим, как никогда». Тереза ​​Лопес из «TV Fanatic» дала смешанный положительный отзыв. Несмотря на то, что Лоуз расценила схему Боба, как «обыденную» и «деволюцию» Боба в «неконтролируемое генетическое чудовище», хотя и считала, что Сайдшоу Боба и Лизу связывают их IQ и описывает это как «трогательно», Лопес критиковала схему Боба, которая была глупой даже для неё. Тем не менее, она поставила эпизоду оценку B, в котором Мардж пытается поговорить с местными подростками об безбрачии, поскольку «её неудобное высказывание и непреднамеренно титливые марионетки для пальцев, сделанные для некоторых замечательных комических моментов». Эпизод в конечном итоге получил рейтинг 3,6 / 5 звезд.

Примечания

Ссылки